Sorgue peut désigner :
 la Sorgue, une rivière de France, dans le Vaucluse, qui prend sa source à la résurgence de la Fontaine de Vaucluse ;
 la Sorgue, l'ancien nom donné à l'Ouvèze, une rivière française.

Voir aussi 
 La sorgue, terme d’argot et de poésie qui signifie « nuit »

Homonymie d'hydronyme